Еврооптимизм () — одна из форм политической деятельности (оптимизм) Европейского союза, согласно которой еврооптимисты проводят политику, направленную на усиление институциональной роли структур Европейского союза и на улучшение восприятия европейского единства, развивают академические исследования, направленные на противодействие евроскептикам.

История 
Еврооптимизм возник как политическое и академическое направление как ответ на возросший евроскептицизм и на усиление идей национальной независимости и суверенитета в европейских странах. На фоне первого случая европейской дезинтеграции и обострения ряда кризисов внутри союза, в том числе экономических и социальных, возросла сила различных политических сил, отрицающих определяющую роль Брюсселя в формировании политической повестки. В ответ на это возник еврооптимизм, ставящий на первое место европейскую интеграцию.

Представители 
Приверженцы еврооптимизма делятся на несколько групп.

Для сторонников одной из них приоритетным направлением работы коммунитарных институтов является евроатлантическое партнёрство. В качестве главного союзника единой Европы считаются США, поэтому главной ценностью еврооптимистов является европейско-американское стратегическое сотрудничество. Среди сторонников группы придерживаются мысли о том, что необходимо оборонять западноевропейские и тем более «евроатлантические» ценности от угрозы исламизации. В этой среде также сильны «русофобские» убеждения, потому что с их точки зрения России европейские ценности чужды и вряд ли они когда-нибудь станут родными её политической культуре. Это мнение очень близко к традиционной идее единой Европы в классической панъевропейской концепции Р. Куденхове-Калерги и к более поздней идее гарвардского исследователя С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций».

Другой группе еврооптимистов характерна идея поступательного объединения Европы с одновременным сохранением демократических ценностей и социально ориентированной рыночной экономики. Они выступают за сохранение «евроатлантического» цивилизационного пространства без доминирующей роли США и убеждены, что Европейскому Союзу необходимо проводить политику независимо от Вашингтона, при этом сохраняя стратегическое партнёрство. К соседним государствам данная группа относится терпимо, что касается как России, так и мусульманского мира.

Аналитика политической ситуации в Европе показывает, что наиболее активную поддержку существующему европейскому проекту оказали представители трёх идеологических течений, которые входят в тройку самых влиятельных групп Европарламента: христианские демократы, либералы и социал-демократы.

К представителям еврооптимистов можно отнести немецкого канцлера Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, общеевропейскую партию Европейского народного единства.

Выборы в Европейский парламент 2019 
Выборы 2019 года показали, что позиции еврооптимистов, заинтересованных в усилении интеграционных процессов, заметно ослабли. Теперь таким привычно лидирующим партиям как народники из EPP и социал-демократы из S&D придётся налаживать отношения с новыми партиями, так как ими было потеряно партийное большинство в парламенте.

Образ России в еврооптимизме 
Воображение географических границ территорий тех или иных стран, а также их принадлежность к определённому региону мира — это реальный фактор политики. Среди известных примеров «воображаемой географии» можно назвать «изобретение Восточной Европы» и определение «Востока» исходя из потребностей «Запада». При помощи подобной «воображаемой географии» в современной политике европейской идентичности можно рассмотреть вопрос о принадлежности России Европе.

Образ неоднороден и варьируется в зависимости от множества факторов. Один из важнейших факторов — это отношение политического актора к проблеме европейской интеграции и существованию ЕС в его нынешнем виде. Два течения современной политической жизни ЕС — «еврооптимисты» и «евроскептики» — формируют и два основных варианта образа России, существующих в политике европейской идентичности.

Ведущая тенденция репрезентации России в политике европейской идентичности, проводимая «еврооптимистами», декларирует исключение её из Европы. Этому способствовали исторические условия возникновения Евросоюза: панъевропейский проект Р. Куденхове-Каллерги, появившийся в 1920-х гг., был основан на негативном образе России.

Исключение России из «Европы» происходит в рамках политико-правового, социально-экономического и культурного дискурсов; кроме того, используются исторический, цивилизационный, конфессиональный и этнический дискурсы, которые обосновывают сущностную чуждость России европейской цивилизации. Особенную функцию у сторонников исключения России из «Европы» выполняет новая интерпретация Второй мировой войны, занимающей важное место в политике европейской идентичности, особенно в последнее десятилетие.

Негативный образ России является в какой-то степени неизбежным дополнением создания европейскости в дискурсе «еврооптимистов». Вместе с тем важно отметить другую тенденцию. В политике европейской идентичности евроскептиков преимущественно используется образ России как неотъемлемой части европейской цивилизации. Такой образ воплощает ценности, которые рассматриваются ими в качестве основ европейской цивилизации (защита национального суверенитета; опора на христианство; сохранение традиционной семьи; ограничение иммиграции) и в пренебрежении которыми они обвиняют власти Европейского Союза. В этом смысле образ России включается в их проекты Европы, альтернативные ЕС, используется в его критике и является фактором размывания европейской идентичности и дезинтеграции ЕС.

Критика 
Оппозицией европтимизму является евроскептицизм. Основные источники евроскептицизма это убеждения в том, что интеграция подрывает национальный суверенитет и национальное государство, что ЕС является элитарным и испытывает недостаток в демократической легитимности и прозрачности, что он слишком бюрократичен и расточителен, что это поощряет высокий уровень миграции, или восприятие, что это неолиберальная организация, обслуживающая бизнес-элиту за счет рабочего класса, ответственная за жесткую экономию и приватизацию.

См. также 
 Проевропеизм

Примечания 

Политика Европейского союза